Кубок Андорри з футболу ( або ) — футбольний турнір, у якому розігруватимуться національний кубок Андорри. Свою історію починає з 1990 року, з УЄФА пов'язаний з 1996-го.

Переможці

Посилання 
 Історія на RSSSF